Roger Nilsen (Tromsø, 8 de agosto de 1969) é um ex-futebolista profissional noruegues, defensor retirado.

Carreira 
Nilsen integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol